Бытовые товары — совокупность товаров, производимых для обустройства быта.

Делятся на:
Товары повседневного спроса (ширпотреб)
 Бытовая химия, 
 Косметика 
 и пр.

и 

Товары длительного пользования
 Мебель 
 Сантехника
 Галантерея
 Игрушки
 Товары для спорта и отдыха (спортивные тренажеры и тп.)
 Кухонные принадлежности
 Кухонная техника (холодильник, плита, вытяжка, кофемашина, миксер, фритюрница, хлебопечка, микроволновая печь, кухонный комбайн и т.д.)

 Бытовая техника:
 Бытовые измерительные приборы (весы, термометры, барометры и пр.)
 Бытовые электроприборы  (люстры и светильники, вентиляторы, пылесосы, бытовые роботы т. д.)

См. также 
 Торговля
 Товары народного потребления
 Планируемое устаревание
 Бытовые отходы